Joan Carranza Balsebre (Ascó, 1928 - Santa Coloma de Farners, 1997)  fou el primer alcalde d'Ascó (Ribera d'Ebre) (1979-1983) a les primeres eleccions municipals democràtiques encapçalant la candidatura ecologista "Defensa Popular".

Sastre de professió, fou un referent ecologista en la lluita contra les centrals nuclears. A les segones eleccions municipals una candidatura pro-nuclear el foragità de l'alcaldia. Amb l'entrada en funcionament de la Central Nuclear d'Ascó el 1983 abandonà el seu poble per anar a viure a Santa Coloma de Farners (La Selva), població on continuaria la seva lluita ecologista amb Els Verds - Alternativa Verda.

Referències 

Alcaldes catalans del sud
Asconencs
Morts a la Selva